Ча — многозначный термин.

 Ча — двадцать пятая буква армянского алфавита. 
 Ча — пятая буква тибетского алфавита. 
 Ча — буква маньчжурской и старомонгольской письменности, глухая постальвеолярная аффриката [tʃ]. 
 Ча — буква алфавита ория, глухая постальвеолярная аффриката [tʃ].